Adam Bareiro – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante nato nel 1996
 Antonio Bareiro – calciatore paraguaiano di ruolo ala
 Cándido Bareiro –  politico paraguaiano, presidente del Paraguay nel XIX secolo
 Diego Bareiro – cestista paraguaiano
 Fredy Bareiro – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante nato nel 1982
 Lucas Bareiro – calciatore argentino di ruolo centrocampista
 Nery Bareiro – calciatore paraguaiano di ruolo difensore
 Néstor Bareiro – calciatore paraguaiano di ruolo attaccante nato nel 1983